Алто дел Охите има више значења:

 Алто дел Охите (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто дел Охите (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику